Ринат Исхакович Валиев () — российский хоккеист, защитник клуба КХЛ «Адмирал».

Игровая карьера 
Воспитанник казанского «Ак Барса». Выступал за казанские юниорские команды различных возрастных групп (до 16 лет, до 17 лет).

В сезоне 2011/12 дебютировал в Молодёжной хоккейной лиге за «Барс».

В 2012 году решил уехать в США в USHL. Сезоны 2013/14 и 2014/15 отыграл в WHL за «Кутеней Айс». Также сыграл 4 матча за сборную России в суперсериях с молодежными сборными канадских лиг в 2013 и 2014 годах.

На драфте НХЛ 2014 года был выбран в 3 раунде «Торонто Мейпл Лифс».

С сезона 2015/16 начал выступать за фарм-клуб «Мейпл Лифс» в АХЛ — «Торонто Марлис».

12 марта 2016 года Ринат Валиев дебютировал в НХЛ в матче против «Оттавы Сенаторз» (0:4).

25 февраля 2018 года был обменян вместе с пиком второго раунда драфта НХЛ 2018 и Керби Райчелом в «Монреаль Канадиенс» на нападающих Томаша Плеканеца и Кайла Бона. Дебютировал за «Монреаль» 6 марта во встрече с «Нью-Джерси Девилз», на площадке провел 16:42.

Статистика

Клубная карьера

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные защитники
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки «Стоктон Хит»
Игроки ХК «Ак Барс»
Игроки ХК «Барс»
Игроки ХК «Динамо» Минск
Игроки ХК «Адмирал»